

Wydarzenia 

 Europa
 Wprowadzono podział miasta Rzym na 14 dzielnic.

Urodzili się 
 Lucjusz Witeliusz, rzymski urzędnik

Zmarli 
 Dionizjusz z Halikarnasu, autor dzieł historycznych i retorycznych
 Han Chengdi, cesarz Chin